Катарина Мэри Джонсон-Томпсон (; 9 января 1993, Ливерпуль) — британская легкоатлетка, специализируется в многоборье и прыжках в длину. Чемпионка мира 2019 года. 

21 февраля 2015 года на соревнованиях Aviva Indoor Grand Prix установила новый рекорд Великобритании в прыжках в длину в помещении — 6,93 м. В 2016 году заняла шестое место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в семиборье. При этом в прыжках в высоту она и бельгийка Нафиссату Тиам показали результат 1,98 м, что на 1 см выше, чем у победительницы и призёров в соревнованиях по прыжкам в высоту.

На предолимпийском чемпионате мира, который состоялся в 2019 году в Катаре, Катарина в семиборье завоевала золотую медаль с результатом 6981 очко.

Биография 
Родилась в семье белой британки Трэйси Джонсон и чернокожего выходца из Багамских островов Рикардо Томпсона.

Достижения

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны в длину Великобритании
Многоборцы Великобритании
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года